Christian Wolff může být:

 Christian Wolff (1679–1754) – německý filosof
 Christian Wolff (barokní skladatel) (1705–1773) – německý barokní hudební skladatel
 Christian Wolff (skladatel) (* 1934) – americký hudební skladatel
 Christian Wolff (herec) (* 1938) – německý herec